Роджер Бампасс (; род. 20 ноября 1951, Литл-Рок) — американский актёр озвучивания, комик, стендап-комик, актёр, певец. Наиболее известен по озвучиванию Сквидварда Тентаклса из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Ранние годы 
Роджер Бампасс родился в Литл-Роке, штат Арканзас. Он учился в Центральной средней школе Литл-Рока, где получил своё первое театральное образование. Он учился в Университете штата Арканзас, где учился по специальностям радио и телевидения, а также на театральном факультете. Он работал на радиостанции университетского городка, а также на телевизионной станции KAIT-TV, принадлежащей Raycom Media и ABC, где у него было несколько обязанностей диктора, киномонтажёра, оператора, аудиотехника и технического режиссёра. Находясь в KAIT, он также написал, продюсировал и исполнил в комейдиную программу «Mid-Century Nonsense Festival Featuring Kumquat Theater». Он окончил университет в 1976 году, и когда один из его профессоров посоветовал Бампассу заняться профессиональным театром, он отправился в Нью-Йорк в июне 1977 года.

Карьера 
В 1977 году он получил роль в музыкальном и комедийном роуд-шоу «Это не смешно, это больно» и гастролировал с ними до 1978 года. В том же году он участвовал в телешоу «Disco Beaver from Outer Space» для HBO. В 1979 году Бампасс получил главную роль в фильме «Jaws 3, People 0», в котором у него была любовная сцена с Бо Дерек. Однако фильм был отменён из-за возражений создателей фильма «Челюсти». В 1980 году Бампасс создал персонажа по имени Фартман, который появился на пластинке «National Lampoon White Album», что позже вдохновило персонажа Говарда Стерна.

Бампасс наиболее известен по озвучиванию Сквидварда Тентаклса и различных персонажей мультсериала Nickelodeon «Губка Боб Квадратные Штаны». В 2012 году Бампасс получил номинацию на дневную премию «Эмми» за роль Сквидварда. Он также известен тем, что озвучил Шефа из мультсериала «», гиен из «Короля Льва», доктора Лайта из «Юных титанов» и профессора Мембрану из «Захватчика Зима». Бампасс также снимался в фильмах с 1960-х годов, а также появлялся на сцене с середины 1970-х годов до конца 1980-х годов. По данным IMDb, на счету Бампасса более 693 проектов.

Личная жизнь 
27 июля 2019 года Бампасс женился на Анджеле Ван Зандт, его школьной возлюбленной, с которой был в отношениях 50 лет.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры по алфавиту
Выпускники Центральной средней школы Литл-Рока
Выпускники Университета штата Арканзас